Baare steht für:
 Gefäß zur Lagerhaltung von Lebensmitteln, siehe Langerweher Steinzeug #Baare
 Villa Baare, Bauwerk in Bochum

Baare ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Baare (1879–1952), Major im Generalstab und Unternehmer
 Fritz Baare (1855–1917), deutscher Generaldirektor des Bochumer Vereins
 Hans Baare (1887–1932), deutscher Manager der Stahlindustrie
 Louis Baare (1821–1897), deutscher Wirtschaftspionier
 Theodor Baare (1875–?), deutscher Redakteur und Journalist 
 Wilhelm Baare (1857–1938), Generaldirektor des Bochumer Vereins

Siehe auch:
 Louis-Baare-Berufskolleg (Schule in Bochum)